F-Cell steht für:
 Mercedes-Benz F-Cell – ein Brennstoffzellenfahrzeug der Mercedes-Benz Group
 F-Cell – ein Kongress für Produzenten und Anwender von Brennstoffzellen in Stuttgart

FCELL